Александро-Донское сельское поселение — муниципальное образование в Павловском районе Воронежской области.

Административный центр — село Александровка Донская.

Административное деление 
В состав поселения входят:
 село Александровка Донская,
 село Бабка,
 село Берёзки,
 посёлок имени Жданова,
 посёлок Заосередные Сады,
 хутор Поддубный.

Примечания 

Муниципальные образования Павловского района Воронежской области
Сельские поселения Воронежской области